L’adjectif « cévenol » est relatif à ce qui a trait aux Cévennes, une région naturelle de France. Il est utilisé notamment pour qualifier :
 un orage cévenol : un orage violent typique de la région,
 une rivière cévenole : rivière au régime hydrologique particulier, sujet à de fortes crues et des étiages aussi forts ;
et est devenu nom distinctif :
 pour Le Cévenol, un train ;
 pour le collège Cévenol, aujourd’hui collège–lycée Cévenol international, un établissement privé sous contrat d’association installé au Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire.
 La Cévenole, hymne des huguenots
Voir aussi :
 Club cévenol

Cevenol